Dídac Abad de Santillan.
 Dídac de Viseu, un dels ducs de Viseu.
 Francesc Dídac Pasqual de Borja.
 Tilbert Dídac Stegmann.

Persones venerades:
 Sant Dídac d'Alcalà, franciscà sevillà.
 Venerable Dídac d'Osma, bisbe d'Osma al s. XIII.